Марис — имя собственное.

Имя 
 Марис (; IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Марис — латышское имя

Фамилия 
 Марис, Бернар (1946—2015) — французский экономист, журналист, писатель, акционер журнала Charlie hebdo, убитый во время террористической атаки на журнал.
 Марис, Виллем (1844—1910) — голландский художник-импрессионист.
 Марис, Иван (1910—1982) — бразильский футболист, полузащитник. Участник первого чемпионата мира.
 Марис, Лада Евгеньевна (род. 1968) — российская актриса и певица.
 Марис, Маттейс (1839—1917) — нидерландский художник, литограф и график.
 Марис, Якоб (1837—1899) — голландский художник-импрессионист, график.

Этрусская мифология 
 Марис — бог войны и растительности, соответствовал римскому Марсу